Joan Antoni Pàmias i Castellà (Barcelona, 1903 - 9 de maig de 1980) fou un empresari teatral i advocat català, que fou empresari del Gran Teatre del Liceu des de 1947 fins a la seua mort en 1980.

El 1947 formà, associat amb J.Fugarolas i Arquer —i, des del 1959 al 1980, sol—, l'empresa del Gran Teatre del Liceu des que cessà Joan Mestres i Calvet. Durant la seva gestió impulsà el teatre amb la creació d'una orquestra (1958) i un cos de ball (1966) estables. Amplià la durada i el repertori de les temporades de ballet i d'òpera, per a les quals contractà solistes i companyies de categoria internacional. Publicà articles sobre temes musicals. El 1955 aconseguí que el Festival de Bayreuth visités Barcelona. El 1959 li fou concedit el Premio Nacional de Teatro.

Enllaços externs 
 

Empresaris barcelonins contemporanis
Gran Teatre del Liceu
Advocats barcelonins contemporanis
Directors d'òpera catalans
Músics barcelonins contemporanis